First ("primo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Aziende e organizzazioni 
 First – casa discografica italiana
 For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) – organizzazione internazionale nel campo della robotica e dell'ingegneria
 First Comics – ex casa editrice di fumetti statunitense
 First Racing – ex casa automobilistica italiana di Formula 1
 FirstGroup – compagnia di trasporti

Geografia 
 First – vetta alpina vicina a Grindelwald (Svizzera)
 First – montagna delle Alpi vicina a Kandersteg (Svizzera)

Musica 
 1st – album degli Streets
 1st – EP dei The Rasmus
 First – album di David Gates
 First – EP dei Baroness
 First – singolo di Lindsay Lohan
 First! – album di Tommy Vee
 First. – EP di Denise Ho

Persone 
 Ruth First – attivista e sociologa sudafricana

Pagine correlate 
The First (disambigua)

Altri progetti